Пасо Корал има више значења:

 Пасо Корал (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Корал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику